Marengo (Illinois)
 Marengo (Indiana)
 Marengo (Iowa)
 Marengo (Ohio)
 Bosco Marengo, municipi al territori de la província d'Alessandria (regió del Piemont, Itàlia)
 Batalla de Marengo, batalla lliurada el 1800 a la plana entre les viles de Spinetta Marengo i Castelceriolo properes a la ciutat d'Alessandria (Piemont)